Das Regions Morgan Keegan Championships 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. Februar 2006 in Memphis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament gespielt, welches genau wie die Regions Morgan Keegan Championships zur Kategorie der ATP International Series Gold zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Däne Kenneth Carlsen, der dieses Jahr im Achtelfinale gegen Robin Söderling ausschied. Der schaffte es bis ins Finale, wo er gegen den Deutschen Tommy Haas (Nr. 6 der Setzliste) verlor. Haas gewann nach 1999 seinen zweiten Titel in Memphis. Für ihn war es der neunte Titel der Karriere und der zweite in der Saison.
Die Titelverteidiger im Doppel, Simon Aspelin und Todd Perry, erreichten dieses Jahr als Setzlistenzweite nur das Halbfinale, wo sie gegen die späteren Turniersieger Ivo Karlović und Chris Haggard verloren. Die gewannen im Finale gegen James Blake und Mardy Fish Die sicherten sich damit ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Karlović war es insgesamt der erste., für Haggard der sechste Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 665.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 690.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)